Toužimský je české příjmení.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Jan Toužimský (1851–1918), pražský knihař a politik, bratr Josefa Jakuba
 Jan Toužimský (1898–1980), pražský knihkupec a nakladatel, společník firmy Toužimský a Moravec
 Jan Toužimský (* 1978), český hudebník
 Josef Jakub Toužimský (1848–1903), český novinář a spisovatel, bratr Jana (1851-1918)

Jiné významy 
 Toužimský a Moravec, nakladatelství v Praze-Vršovicích
 Toužimský potok

Související články 
 Toužim (město)

Externí odkazy